AGM steht für:
 Absorbent Glass Mat, Konstruktionsform von Blei-Säure-Batterien, siehe VRLA-Akkumulator #Absorbent Glass Mat (AGM)
 Air-to-Ground-Missile, Gruppe amerikanischer Lenkwaffen, siehe Vorlage:Navigationsleiste US-Raketen und Lenkwaffen
 Allgemeine Gesundheitsmaßnahmen, siehe Medizinische Abkürzungen #A
 Annual General Meeting, siehe Hauptversammlung

 Arithmetisch-geometrisches Mittel
 Artillerie-Geschütz-Modul, siehe Donar (Artillerie) #Aufbau und Technik
 Award of Garden Merit, Auszeichnung der Royal Horticultural Society
 Missile Range Instrumentation Ship, Klassifikationssymbol US-amerikanischer Bahnverfolgungsschiffe
 Heliport Tasiilaq (IATA-Code), Hubschrauber-Landeplatz in Tasiilaq, östliches Grönland

Unternehmen:
 ADEG Gastronomie-Märkte, österreichische Großhandelskette, siehe ADEG Österreich #AGM-Gastronomie-Märkte
 AGM Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 AGMüller Urania, Schweizer Verkaufsgesellschaft für Spielkarten, siehe Neuhausen am Rheinfall #Wirtschaft

agm steht für:
 Angaataha (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in der Morobe Province, Papua-Neuguinea

AGM